Door jou (Gerard Cox), een nummer van Gerard Cox uit 1970
 Door jou (Jim), een single van Jim uit 2009
 Door jou (Nick & Simon), een single van Nick & Simon uit 2009